Броненосец «Потёмкин» (значения) — название художественных произведений:

 Броненосец «Потёмкин» — броненосец российского Черноморского флота, назван в честь Г. А. Потёмкина.
 Броненосец «Потёмкин» — немой художественный фильм Сергея Эйзенштейна.
 Броненосец «Потёмкин» — опера Олеся Чишко.

См. также 
 Потёмкин (значения)
 Потёмкинские деревни
 Потёмкинская лестница
 Дворец Потёмкина